Bosznia-Hercegovina
Strmica falu Šekovići községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

Horvátország
Strmica falu Knin községben Šibenik-Knin megyében

Szlovénia
Mala Strmica falu Šmarješke Toplice községben, Délkelet-Szlovénia régióban
Strmica falu Škofja Loka községben, Gorenjska régióban
Strmica falu Vrhnika községben, Közép-Szlovénia régióban
Velika Strmica falu Mokronog–Trebelno községben, Délkelet-Szlovénia régióban

Hasonló
 Strumica